Гран-при Лаллы Мерьем 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2009 является 9-м в общей истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Фесе, Марокко — с 27 апреля по 3 мая 2009 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выиграла свой 1-й в сезоне и 9-й в карьере одиночный титул в рамках WTA.
 Екатерина Макарова впервые в карьере вышла в финал одиночного турнира в рамках WTA.

Парный разряд

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2009

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Марокко
Теннис
Апрель 2009 года
Май 2009 года
2009